Le qualificazioni del singolare maschile dell'Australian Open 2020 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Come per il torneo maggiore, anche nel torneo di qualificazione il tie-break del set decisivo si gioca ai dieci punti anziché ai sette.

Teste di serie 

  Dennis Novak (qualificato)
  Henri Laaksonen (primo turno)
  Brayden Schnur (secondo turno)
  Emil Ruusuvuori (secondo turno)
  Andrej Martin (secondo turno)
  Evgeny Donskoy (ultimo turno, lucky loser)
  Denis Kudla (secondo turno)
  Taro Daniel (primo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Norbert Gombos (qualificato)
  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Gianluca Mager (secondo turno)
  Antoine Hoang (primo turno)
  Federico Coria (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (qualificato)

  Prajnesh Gunneswaran (ultimo turno, lucky loser) 
  Yannick Maden (secondo turno) 
  Jason Jung (secondo turno) 
  Chung Hyeon (ritirato) 
  Sumit Nagal (primo turno) 
<li>  Bradley Klahn (primo turno)
  Steven Diez (secondo turno) 
  Facundo Bagnis (secondo turno)
  Zhang Zhizhen (primo turno) 
  Jozef Kovalík (ultimo turno, lucky loser) 
  Pedro Sousa (primo turno) 
  Dudi Sela (primo turno, ritirato) 
  Juan Pablo Varillas (secondo turno) 
  Martin Kližan (primo turno) 
  Blaž Rola (primo turno)
  Alessandro Giannessi (primo turno)

Qualificati 

  Dennis Novak
  Tallon Griekspoor
  Christopher Eubanks 
  Elliot Benchetrit
  Mario Vilella Martínez 
  Mohamed Safwat
  Ilya Ivashka
  Quentin Halys

  Marco Trungelliti 
  Norbert Gombos 
  Daniel Elahi Galán 
  Pedro Martínez
  Max Purcell 
  Alejandro Tabilo 
  Ernests Gulbis 
  Peter Gojowczyk

Lucky loser 

  Evgeny Donskoy
  Lorenzo Giustino

 Prajnesh Gunneswaran
 Jozef Kovalík

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 Qualifying draw information 

Australian Open 2020